El nombre de Evaristo Pérez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Evaristo Pérez de Castro (1778-1849), político español y presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Isabel II.
 Evaristo Pérez Arreola (1940-2002), político mexicano;
 Evaristo Pérez Carrión (1959-), baloncestista dominicano;